Die Fußball-Landesliga Westpfalz 1949/50 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateur-Spielklasse in der Westpfalz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Landesliga war unterhalb der Gruppe Nord der damaligen 1. Liga Südwest angesiedelt. Der SC Zweibrücken wurde Westpfalzmeister 1950, stieg aber nicht in die 1. Liga Südwest auf. Der FC Dahn und der SV Rammelsbach stiegen aus der Landesliga ab.

Abschlusstabelle 

Der VfR Zweibrücken trat in der nachfolgenden Saison als VB Zweibrücken an.

Literatur

Weblinks 

 Meister im Südwesten seit 1945, Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken

1949
Landesliga 1949
Landesliga Westpfalz 1949